Az 1995–1996-os magyar férfi másodosztályú vízilabda-bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Osztályozó az OB I-be jutásért 
Csanádi Árpád KSI–MAFC 8–7

Források 
Nemzeti Sport 1996.07.03.

Vízilabda-bajnokság évei
Magyarferfivizilabdabajnoksag
Magyarferfivizilabdabajnoksag